Кратер Клейн () — ударный кратер в центральной материковой части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого астронома и метеоролога Германа Йозефа Клейна (1844 −1914) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 
Кратер частично перекрывает юго-западный квадрант кратера Аль-Баттани. На северо-западе от кратера раполагается кратер Птолемей, на западе кратер Альфонс, на юге кратеры Паррот и Фогель, на юго-востоке кратер Бернем, на востоке кратер Ричи, на северо-востоке кратеры Галлей и Хайнд. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 43,5 км, глубина 1,46 км. 

Вал кратера подвергся сильному разрушению и множественным импактам, наиболее сохранилась западная часть вала. В северной и южной частях вала имеются седловидные понижения. Северо-восточную часть вала перекрывает сателлитный кратер Клейн А. Наибольшая высота вала над окружающей местностью составляет 1070 м. Дно чаши кратера затоплено лавой, имеется небольшой центральный пик с возвышением 1040 м, объем кратера составляет приблизительно 1500 км³.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Снимки с борта Аполлона-14, Аполлона-16 
 Селенологическая карта окрестностей кратера 
 Кратер Клейн на карте LM-77 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны